A címvédő Venus Williams újra megnyerte a tornát, a döntőben testvérét, Serena Williamset győzte le 6–2, 6–4-re.

Kiemeltek

 Martina Hingis  (Elődöntő)
 Jennifer Capriati  (Elődöntő)
 Lindsay Davenport  (Negyeddöntő)
 Venus Williams  (Győztes)
 Kim Clijsters  (Negyeddöntő)
 Justine Henin  (Negyedik kör)
 Szeles Mónika (Negyedik kör)
 Amélie Mauresmo (Negyeddöntő)
 Nathalie Tauziat  (Negyedik kör)
 Serena Williams  (Döntő)
 Jelena Gyementyjeva (Negyedik kör)
 Meghann Shaughnessy (Harmadik kör)
 Amanda Coetzer  (Első kör)
 Jelena Dokić   (Negyedik kör)
 Magdalena Maleeva (Második kör)
 Silvia Farina Elia '' (Első kör)

 Anke Huber '' (Harmadik kör)
 Sandrine Testud '' (Negyedik kör)
 Barbara Schett'' (Negyedik kör)
 Arantxa Sánchez Vicario'' (Harmadik kör)
 Jelena Lihovceva '' (Negyedik kör)
 Iroda Tuljaganova '' (Második kör)
 Magüi Serna'' (Első kör)
 Paola Suárez'' (Első kör)
 Henrieta Nagyová '' (Harmadik kör)
 Tamarine Tanasugarn'' (Első kör)
 Ángeles Montolio'' (Harmadik kör)
 Chanda Rubin '' (Harmadik kör)
 Amy Frazier  '' (Első kör)
 Lisa Raymond'' (Harmadik kör)
 Cristina Torrens Valero'' (Első kör)
 Francesca Schiavone'' (Első kör)

Főtábla
 Q = kvalifikációból felkerült
 WC = szabadkártyás
 LL = szerencsés vesztes

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Alsó ág

Ötödik szakasz

Hatodik szakasz

Hetedik szakasz

Nyolcadik szakasz

Források
 
 Főtábla és selejtező eredményei

N1